Neudamm kan syfta på:

Geografi

Tyskland

 Neudamm (Neuwegersleben) –  plats i orten Neuwegersleben i kommunen Am Grossen Bruch, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Polen

 Neudamm (Neumark) – det historiska tyska namnet för en stad i västra Polen i Västpommerns vojvodskap

Ryssland

 Neudamm, Königsberg – det historiska namnet på en by i Kreis Königsberg i dåvarande Ostpreussen, se Wassilkowo, Gurjewsk – Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Ryssland
 Neudamm, Wassilkowo – en herrgård i orten Wassilkowo